Das WTA Doha (offiziell: Qatar Total Open) ist ein Damen-Tennisturnier der WTA, das in Doha (Katar) ausgetragen wird. Das Turnier, das 2009 und 2010 nicht stattfand, wurde 2011 wieder in den Turnierkalender aufgenommen. 2012 wurde es zu einem Turnier der Kategorie Premier 5 aufgewertet, ehe es seit 2015 in jedem Jahr die Kategorie mit dem Turnier in Dubai tauscht.

Spielstätte 
Ausgetragen wird das Turnier im Khalifa International Tennis and Squash Complex, das 1992 eröffnet wurde. Der Hauptplatz hatte zu Beginn eine Kapazität von 4.500 Zuschauern, die im Jahr 2008 auf 7.000 erhöht wurde. Im Innenbereicht verfügt die Anlage über 24 Tennisplätze.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Einzelnachweise 

Doha